Buchkammer steht für
Brasilianische Buchkammer, Händlerorganisation
Buchkammer (Erlenbach) bei Erlenbach bei Dahn, Buntsandsteinfelsen 
Siehe auch:
Buchkamm